Novat, hérésiarque du IIIe s et diacre de l'église de Carthage.

Personnalités 
 Jean Novat (1894-1987), homme politique français ;
 Miss.Tic (1956-2022), de son vrai nom Radhia Novat, artiste française ;
 Pierre Novat (1928-2007), peintre panoramiste français.